Bazilisk je lahko:
 Bazilisk, mitološko bitje
 Bazilisk, bizantinski cesar